Селезень — те саме що й качур, самець качки.

Річки:
 Селезень — права притока Утки, Луганська область України
 Селезень — ліва притока Мунжі, Кемеровська область Росії
 Селезень — права притока Суворощі, Владимирська область Росії

 Селезень Сергій Миколайович — учасник російсько-української війни, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.

Примітки